

Geografia

Austria 
 Krumau am Kamp – gmina targowa  w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Český Krumlov